Ваге́ Вазге́нович Габриеля́н (, 16 мая 1965, Ереван) — армянский политический и государственный деятель, дипломат.

 1989 — окончил отделение романо-германского языков факультета филологии Ереванского государственного университета и поступил в аспирантуру.
 1992 — преподаватель кафедры английского языка Ереванского государственного университета.
 1993—1994 — был переводчиком президента Армении.
 1994 — защитил диссертацию по языкознанию.
 С 1994 — доцент кафедры английского языка ЕГУ.
 1995 — учился в .
 1994—1998 — работал в управлении ООН, ОБСЕ, Юнеско третьим, вторым и первым секретарём, исполняющим обязанности руководителя отдела ООН.
 1998—2003 — был пресс-секретарём президента Армении.
 2003-2010 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Великобритании.
 С 2010 — ректор дипломатической школы МИД Армении.

Примечания 

Общественные деятели Армении
Послы Армении в Великобритании